Хо́йморский даца́н — название двух буддийских монастырей (дацанов), принадлежащих разным буддийским организациям, и находящихся в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии в урочище Хоймор на севере Тункинской долины:

 Хойморский дацан «Бодхидхарма» — центральный храм-монастырь ЦРО «Майдар»;
 Хойморский дацан «Дэчен Равжалин» — дацан Буддийской традиционной сангхи России.